Константин Фёдорович Виноградов  (1853—1918) — главный военно-морской прокурор Российской империи, действительный тайный советник.

Биография 

Происходил из потомственных дворян Таврической губернии. Родился  года.

Первоначальное образование получил в Симферопольской классической гимназии, которую окончил с золотой медалью, затем окончил курс юридических наук в Харьковском университете со степенью кандидата прав.

С начала 1876 года состоял на службе по военно-морскому судебному ведомству. Принимал участие, в качестве редактора делопроизводителя, в трудах комиссии по пересмотру постановлений о торговом судоходстве. Одновременно участвовал в других комиссиях по морскому ведомству.

С 1879 по 1887 год состоял так же почётным мировым судьёй Феодосийского мирового округа.

В 1887 году был назначен товарищем главного военно-морского прокурора; в 1888 году произведён в статские советники.

С 12 марта 1890 года до 1906 года занимал должность главного военно-морского прокурора Российской империи. Об этом назначении отозвался А. П. Чехов: «Он добрейший человек, и я желаю ему от души всего хорошего».

С 1891 года — действительный статский советник, с 1900 года — тайный советник, с 1915 года . С 3 августа 1905 года состоял присутствующим в Правительствующем сенате.

Был расстрелян большевиками в сентябре 1918 года.

Награды 
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1904)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1898)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1897)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1893)
 орден Св. Станислава 2-й ст. (1883)
 орден Св. Владимира 4-й ст. (1880)

Примечания

Источники 
 
 Виноградов Константин Федорович // Список гражданским чинам морского ведомства: 1908: июльское издание. — С. 8.
 Фёдоров А. Революционные восстания в Черноморском Флоте в 1905 году. — Л.: ОГИЗ. Госполитиздат, 1946. — С. 18
 Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Российские юристы: краткий биографический словарь. — Рипол Классик, 2004. — С. 101. — 5-7905-2214-9.
 Волков С. Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь

Выпускники Симферопольской мужской казённой гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Харьковского университета
Прокуроры Российской империи
Сенаторы Российской империи